Влади́мир Ива́нович Ре́биков (, Красноярск — 4 августа 1920, Ялта) — русский композитор, пианист, музыкальный реформатор, представитель русского и европейского музыкального модернизма, писатель.

Биография 
Происходил из дворянской семьи. Отец Ребикова — горный инженер. В Москве семья проживала на улице Пречистенка с 1868 года. Первые уроки музыки получил от матери.

С 1878 года учился в Коммерческом училище, с 1880 — в реальном училище К. П. Воскресенского, продолжая музыкальные занятия. В 1885 году пытался поступить в Московскую консерваторию, но представив экзаменационной комиссии (во главе с С. И. Танеевым) свои «модернистские диссонансные сочинения», был отвергнут и поступил в Московский университет на историко-филологический факультет. Музыке обучался частным образом у Н. С. Кленовского. В 1891 году уехал за границу для получения музыкального образования в Берлине у К. Мейербергера и Г. Мюллера.

В 1893 году создал в Москве цикл романсов на слова Семёна Надсона, получивший поддержку и одобрение П. И. Чайковского. В 1893—1896 годах жил в Одессе, где была создана его первая опера «В грозу» (по повести «Лес шумит» В. Г. Короленко); позже опера получила признание и была поставлена в Москве в театре «Аквариум».

Ребиков посещал литературно-художественные вечера в доме Валерия Брюсова. С 1893 года занимался преподаванием: в Москве, Киеве и Одессе. Поселившись в 1897 году в Кишинёве, добился открытия там отделения Русского музыкального общества и организовал музыкальную школу. В конце 1890-х посетил Вену и Мюнхен, где познакомился с новейшими течениями в европейском искусстве.

В 1898—1901 гг. стал инициатором и участвовал в организации первого в истории русской музыки официального творческого объединения — «Общества русских композиторов». С 1901 года выступал с концертами в России и за границей. На русской и зарубежной сценах с успехом ставилось лучшее произведение Ребикова — опера «Ёлка», о Ребикове писали газеты и журналы, но постепенно слава его угасла. К его последней опере «Дворянское гнездо» (по роману И. С. Тургенева), ещё проявлял интерес В. И. Немирович-Данченко.

На революционные события 1905 года Ребиков откликнулся литературной поэмой «Альфа и Омега», «музыкально-психологической картиной „Кошмар“». С 1906 года находился за границей; с 1909 года вновь в Москве; опубликовал серию статей по проблемам музыкального искусства.

Ребиков часто бывал в Крыму. В юности он часто проводил лето в Феодосии, где у его родителей была небольшая дача. С 1910 года жил в Ялте, где был заметной эксцентрической фигурой (к примеру, его можно было встретить на улицах города, ходившим с двумя зонтиками — белым от солнца и черным от дождя). В 1913 году к 25-летию творческой деятельности Ребикова на сцене московского театра Г. Г. Солодовникова силами артистов «Оперы С. И. Зимина» была поставлена опера Ребикова «Ёлка».

В августе 1914 года композитор открыл в Ялте «Студию музыки композитора В. И. Ребикова», где обучал композиции, теории музыки, музыковедению и игре на рояле всех желающих.

Один из учредителей Ялтинского религиозно-философского общества (октябрь 1919).

Скончался в Ялте 4 августа 1920 года; был похоронен на Ауткинском кладбище. Позже его останки были перенесены на Поликуровский мемориал, где имеется посвящённая ему мемориальная доска.

Семья 
 Жена — Лидия Васильевна Ребикова
 Дочь (приёмная) — Александра Ребикова (род. 1896), актриса театра и немого кино

Творчество 
Творческие взгляды Ребикова перекликаются с современными ему направлениями в движении символизма и музыкального импрессионизма. Нередко в качестве сюжетов для своих сочинений композитор выбирал популярные в то время литературные и живописные произведения. Ряд фортепианных работ Ребикова, в частности «Эскизы-настроения», написан под влиянием живописи Арнольда Бёклина. Долгая дружба связывала композитора с поэтом Валерием Брюсовым, на стихи которого он написал несколько циклов романсов.

В своём творчестве Ребиков придерживался сформулированной им самим концепции «музыкальной психографии». Его стиль значительно отличался от установившихся норм композиции, и его эксперименты в области музыкального языка нередко встречали непонимание со стороны его современников. Однако, на творческий дебют Ребикова очень благожелательно отозвался П. И. Чайковский, нашедший в музыке молодого композитора «значительную талантливость… поэтичность, красивые гармонии и весьма недюжинную музыкальную изобретательность». В свою очередь Ребиков посвятил Чайковскому свой фортепианный цикл «Воспоминания осени».

Ребиков был одним из пионеров целотоновой музыки в России, часто применял в своих сочинениях созвучия квартовой структуры и другие необычные для того времени приёмы. В поисках новых музыкальных форм и возможностей синтеза различных типов искусства композитор создал несколько произведений в жанрах ритмодекламации, «меломимики», «мелопластики». Так, например, известна «ритмодекламация» Ребикова на стихи К. Бальмонта «Как цветок» (1918). Современники считали Ребикова «музыкальным декадентом, не считающимся ни с какими музыкальными законами и формами» (Большой Брокгауз, 1903). Свои эстетические принципы Ребиков ясно сформулировал в статье-манифесте «Музыкальные записи чувств», опубликованной в  «Русской музыкальной газете» (№48) в 1913, где призывал отказаться от определённости в музыкальной форме и гармонии, поскольку «наши чувства не имеют заранее установленных форм и окончаний».

Наиболее ярко почерк Ребикова проявился в его произведениях для музыкального театра. Отвергнув эстетику традиционной оперы, Ребиков в своих «музыкально-психологических драмах», таких как «Дворянское гнездо» 1916, активно использовал аллегории и мистические символы («Теа», 1904; «Альфа и Омега», 1911).

В жанре меломимики Ребиков создал одноименный цикл, в предисловии к которому он поясняет: «Меломимики — сценический род, в котором мимика и музыка соединяются в неразрывном ансамбле. Они отличаются от балета, потому что танец не играет в них никакой роли, и от чистой пантомимы, потому что музыка играет роль по меньшей мере равную мимике». Известны его «Вокальные меломимики».

В области инструментальной музыки Ребиков ограничивался простейшими малыми формами, создав несколько десятков фортепианных миниатюр лирического или жанрово-характеристического плана, объединенных в серии под названиями «Вокруг света», «Осенние листья», «По славянским странам», «Буколические сцены» и ряд других. В составе этих циклов можно найти привлекательные пьесы, отличающиеся изяществом, остроумием и образностью музыки, но технически несложные.

Работал в области духовной музыки. Известна его «Всенощная», по мнению композитора и дирижёра Александра Дмитриевича Кастальского «выдающаяся по смелости изложения».

Ребиков принимал активное участие в развитии музыкальной жизни в Кишинёве, где он создал не только отделение Русского музыкального общества, но и Музыкальное училище. За годы работы там он написал большое количество музыкальных произведений для детей — фортепианные, песенные и хоровые сборники «Детский мир», «Детский отдых», «Дни детства», «Школьные песни», музыкальные сценки «Басни в лицах» (по И. Крылову), детские балеты «Музыкальная табакерка», «Белоснежка», «Принц Красавчик», большое количество фортепианных циклов.

Творческое наследие Ребикова включает в себя не только музыкальные произведения, но также ряд статей по вопросам музыкальной эстетики: «Музыкальные записи чувств», «Музыка через 50 лет», «Орфей и вакханки».

Оперы 
 «В грозу» (опера в двух актах либретто С. И. Плаксина по сюжету повести «Лес шумит» Короленко, ор. 5, 1893, премьера состоялась в Одесском оперном театре 15 февраля 1894 года)
 «Княжна Мери» (по повести «Герой нашего времени» Лермонтова, не окончена)
 «Ёлка» (по сказке «Девочка со спичками» Х. К. Андерсена, рассказу «Мальчик у Христа на ёлке» Ф. М. Достоевского и пьесе «Ганнеле» Гауптмана, ор. 21, 1900 год. Премьера состоялась 30 октября 1903 года, антреприза M. E. Медведева, театр «Аквариум», Москва; 1905, Харьков; 1906, Прага)
 «Тэа» (музыкально-психологическая драма в четырёх актах , либретто В. Ребикова на текст одноимённой поэмы А. Воротникова, ор. 34, 1904)
 «Бездна» (1907, по одноимённому рассказу Леонида Андреева, op. 40)
 «Женщина с кинжалом» (1910, либретто Ребикова, ор. 41, по одноимённой новелле А. Шницлера, Артуру Шницлеру)
 «Альфа и Омега» (либретто Ребикова, ор. 42, 1911)
 «Нарцисс» (либретто Ребикова, по «Метаморфозам» Овидия в пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник, ор. 45, 1912)
 «Арахнэ» (либретто Ребикова, по «Метаморфозам» Овидия в пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник, ор. 49, 1915 )
 «Дворянское гнездо» (1916, ор. 55, по одноим. роману Ивана Тургенева, пост. 22 января 1995, Камерный музыкальный театр, Москва, режиссёр Б. А. Покровский, возобн. 6 марта 2009)

Балеты 
 «Белоснежка» (по сказке «Снежная королева» Андерсена)
 «Что случилось с балериной, китайцами и прыгунами». Одноактный балет. Москва, 1914. Постановка Б. Г. Романова.

Фортепианные циклы 
 «Осенние грезы»
 «Эскизы настроений»
 «Меломимики» op.11 (1898)
 «Меломимики» op.17 (1903)
 «10 звуковых поэм op. 13»
 «Рабство и свобода», музыкально-психологическая картина (1903)
 «Песни сердца», музыкально-психологическая картина (1903)
 «Стремление и достижение», музыкально-психологическая картина
 «В сумерках»
 «Кошмар», музыкально-психологическая картина (для ф-но в четыре руки)
 «На родине»
 «Осенние листья» (1904)
 «Из дневника», op. 33
 «Мелопластики» (1910)
 «Маленькая балетная сюита» (1906)
 «Идиллии», op. 50 (1913)
 «Пять танцев», op. 51 (1914)
 «Они веселы», op. 54
 «Музыкальная табакерка» (1902)
 «Из забытой тетради»

 Фортепианные произведения В.И.Ребикова на YouTube (8 часов записей)

Фортепианные циклы для детей 
 «Вокруг света»
 «Силуэты»
 «Из античного мира»
 «Картинки прошлого»
 «Альбом легких пьес для юношества»
 «Игрушки на ёлке»
 «Искорки»

Вокальные произведения 
 «Вокальные сцены», op. 1 (на тексты Майкова, Кольцова, Надсона, Фета)
 Романсы, op. 4 (на тексты Надсона), op. 16 и 18 (на тексты Брюсова), op. 20 (на тексты Конфуция, Брюсова, Апухтина)
 «Басни Крылова в лицах»
 «Меломимика», op. 19 (для хора и ф-но на тексты Лермонтова)
 «Мелодекламации», op. 32 (на тексты Апухтина и Гейне)
 «Ритмодекломации», op. 52 (на тексты Апухтина, Бальмонта, Петрарки, Рукавишникова и других поэтов)
 «Мелопоэза» (жанр, введенный Ребиковым) «Балкон осенью», op. 53 (на текст Звягинцевой)
 Детский хор «Классное пение»
 Хор «Детский мир»
 Хор «Дни детства»

Оркестровые произведения 
 Оркестровая сюита «На Востоке»

Духовная музыка 
 «Литургия св. Иоанна Хризостомоса»
 «Всенощная»
 «10 хоров»

Книги 
 Меломимика. Одесса, 1899

Статьи 
 Орфей и вакханки // РМГ, 1910, No 1
 Через 50 лет // РМГ, 1911, No 1-3, 6-7, 13-14, 17-19, 22-25
 Музыкальные записи чувств // РМГ, 1913, No 48.
 (совместно с В. Г. Каратыгиным) За 7 дней // РМГ 1913, No 35

Переводы 
 Мейербергер К. «Гармония Вагнера», пер. с нем. яз.
 Геварт Ф. «Методический курс оркестровки» (М., 1898) пер. с франц. (Ребиков перевел и дополнил текст русскими примерами).

Библиография 
 Павел Милюков. «Очерки по истории русской культуры». Часть 2. СПб 1897 Том 2
 Суворовский Н. Чайковский и музыка будущего // Весы. — 1904. — Том I, № 8. — С. 18, 19—20.
 Чешихин В. История русской оперы (с 1674 по 1903 г.) 2-е изд. и знач. доп. изд. Издательство: И. Юргенсон, Санкт-Петербург 1905.
 В. И. Ребиков // Нива: Иллюстрированный журнал литературы и современной жизни. — СПб., 1913. — № 41. — С. 818, портр. на с 817. 
 Стремин М., О Ребикове, «Художественная жизнь», 1922, № 2
 Сабанеев Л. «История русской музыки». Изд. «Работник просвещения». Москва, 1924, 87 стр. (Небольшая заметка о Ребикове)
Новиков В. Российские пророчества: (В. И. Ребиков) // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1959. — 11 января (№ 16733). — С. 3, 7.
 Берберов Р., (предисловие), в изд.: Ребиков В., Пьесы для фортепиано, тетрадь 1, М., 1968.
Гольдштейн М. Достоевский и музыка // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1979. — 9 сентября (№ 24983). — С. 4.
 Томпакова О. Владимир Иванович Ребиков: очерк жизни и творчества. — М., 1989.
Горский А. К. Ребиков; В. И. Ребиков // Горский А. К. Сочинения и письма. — М.: ИМЛИ РАН, 2018. — Кн. 1. — С. 203-230. — Коммент.: с. 868-889. ISBN 978-5-9208-0542-3

Примечания

Ссылки 
 Ноты произведений В.Ребикова на сайте International Music Score Library Project
 В. И. Ребиков на интернет-портале «Belcanto.ru»
 В. И. Ребиков на интернет-портале «Classical Forum»
 В. И. Ребиков в проекте «Крымология»
  в энциклопедии «Москва»
 В. И. Ребиков в нотном архиве «Notoboz»

Оперные композиторы России
Композиторы России XIX века
Духовные композиторы
Выпускники реального училища Воскресенского
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Символизм
Похороненные на Ауткинском кладбище
Похороненные на Поликуровском кладбище